Anéfif (variantes : Anefis, Anéfis) est une commune du Mali, dans le cercle et la région de Kidal.

Articles connexes 
  pendant la guerre du Mali.

Notes et références 

Commune dans la région de Kidal
Localité dans la région de Kidal
Cercle de Kidal